Uriah Heep kan syfta på:
Uriah Heep (fiktiv person) – i romanen David Copperfield
Uriah Heep (musikgrupp) – ett brittiskt rockband